

Canada
 Teatro Orpheum – teatro a Vancouver

Stati Uniti d'America
 Teatro Orpheum – teatro a Boston
 Teatro Orpheum – teatro a Los Angeles
 Teatro Orpheum – teatro a New Orleans, Louisiana